Sezona Formule 1 1989 je bila štirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 26. marca 1989 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 5. novembra 1989 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Francoz Alain Prost, moštvenega pa McLaren.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1989.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Opombe 

1989
1989 v športu